Arte
Jurema (cantora)

Botânica
Mimosa hostilis, também conhecida como "jurema-preta"
Mimosa ophthalmocentra, também conhecida como "jurema-branca"
Jurema (árvore), endêmica no Nordeste brasileiro

Localidades

Jurema (Pernambuco) - município em Pernambuco.
Jurema (Piauí) - município no Piauí.
Jurema (Caucaia) - distrito do município de Caucaia, Ceará.
Jurema - distrito do município de Iretama, Paraná.
Jurema - antiga denominação do distrito de Jurupema, município de Taquaritinga, São Paulo.

Religião
Jurema sagrada, culto indígena brasileiro
Cabocla Jurema
Bebida
Jurema (bebida)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos